Catalina de Valois hace referencia a:
Catalina de Valois-Courtenay (1303-1346): emperatriz titular de Constantinopla.
Catalina de Valois (1401-1437): reina de Inglaterra.
Catalina de Francia (1428-1446), duquesa de Borgoña.
Catalina de Valois-Alençon (1452-1505): condesa de Laval.
Catalina de Valois: esposa del V Señor de Fuentidueña.